Яку́б Султа́нович Пати́ев (род. 11 февраля 1953, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — российский ингушский поэт и публицист, главный редактор газеты «Сердало». Занимал несколько министерских постов в правительстве Республики Ингушетия. Автор книг.

Биография 
Родился в Кокчетавской области Казахской ССР, куда были депортированы ингуши, в 1953 году.

В 1970 году окончил школу в Пригородном районе Северной Осетии, затем три года работал на предприятиях. В 1978 окончил филологический факультет Северо-Осетинского государственного университета им. К. Хетагурова. Затем работал в партийный органах, два года служил в армии. Позже получил должность политолога в Ростове-на-Дону и учился на дипломата в Египте.

В 1990—1995 годах был депутатом Верховного Совета Северной Осетии. Затем работал в органах власти Ингушетии, в том числе министром культуры Республики Ингушетия и министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия (2011—2013).

С 2013 года — главный редактор «Сердало» (в переводе с ингушского — «Свет»).

Женат. Имеет четырёх детей, двух сыновей и двух дочерей.

Является членом союзов журналистов и писателей России.

Творчество 
Публикуется с 1967 года, в основном на русском языке. В разных городах СССР и России напечатано более 400 статей, стихи, 20 книг и брошюр.

Примечания

Ссылки 
 Пример публицистической статьи (на смерть Султана Аушева)
 Стихи в Литературной газете
 Личный блог в ЖЖ (не обновлялся с 2013 года)

Литература 
 

Поэты по алфавиту
Поэты СССР
Поэты России
Ингушские поэты
Члены Союза журналистов России
Члены Союза писателей России
Выпускники Северо-Осетинского государственного университета